Barbro Martinsson – ex fondista svedese
  Mikael Martinsson – calciatore svedese
  Mikael Martinsson – sciatore svedese
 Örjan Martinsson – calciatore svedese
 Serge-Junior Martinsson Ngouali – calciatore svedese naturalizzato gabonese